Matteo Ricci (1552-1610) – gesuita, matematico e cartografo italiano
Matteo Ricci (1826-1896) – senatore del Regno d'Italia nella XVII legislatura
Matteo Ricci (1974) – sindaco di Pesaro dal 2014
Matteo Ricci (1994) – calciatore italiano